Ozero Lesjno kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ozero Lesjno (sjö i Belarus, lat 55,60, long 29,26), Vitsebsks voblast, 
 Ozero Lesjno (sjö i Belarus, lat 55,72, long 29,29), Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar